De Grand Prix-wegrace van de Verenigde Staten 2012 was de tiende race van het Wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2012. De race werd verreden van 27 juli tot 29 juli 2012 op het circuit van Laguna Seca.

Resultaten

MotoGP

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

2012
Verenigde Staten